Amor de hortelano puede referirse a:
 El nombre común de la planta Galium aparine
 El nombre común de la planta Galium tricornutum
 El nombre común de la planta '''''Xanthium spinosum